Smif-n-Wessun (також Cocoa Brovaz) - хіп-хоп дует з Брукліна, в який входять Tek та Steele. Smif-n-Wessun входять до складу супер групи Boot Camp Click.

Дискографія

Посилання 
 AllMusic

Музичні гурти Нью-Йорка
Реп-гурти США
Duck Down Records
Американські хіп-хоп гурти